Bastgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastgöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Bastgöl (Mortorps socken, Småland), sjö i Kalmar kommun, 
Bastgölen, Småland, sjö i Mönsterås kommun,  (6,95 ha)
Bastgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Bastgölarna, sjö i Motala kommun, 
Bastgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Bastgölen (Västra Ryds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (17,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn